Le prince Frederik de Danemark, comte de Monpezat (en danois :  Kronprins Frederik, Prins til Danmark, greve af Monpezat), né le , est le fils aîné de la reine Margrethe II et d'Henri de Laborde de Monpezat. À ce titre, il est le prince héritier de Danemark.

Situation personnelle

Naissance et famille 
Frederik André Henrik Christian, prince de Danemark naît le  à Rigshospitalet au centre de Copenhague. Il est le premier fils de la future reine Margrethe II, et du prince Henri de Laborde, comte de Monpezat.

Études et formation 
De 1974 à 1976, il suit des cours privés au palais d'Amalienborg. De 1976 à 1981, il étudie à l'école privée Kerbs School à Copenhague. Il est élève et pensionnaire à l'École des Roches en France, en Normandie, à Verneuil-sur-Avre de 1982 à 1983 avec son frère Joachim, où ils faisaient, ensemble, partie des élèves de la Colline. Il obtient ensuite son diplôme d'études secondaires au sein d'un lycée public de Copenhague en 1986.

Frederik a étudié à l'université Harvard de 1992 à 1993. Il reçoit par la suite un master de sciences politiques de l'université d'Århus. 

Le prince a écrit sa thèse sur la politique étrangère des états baltes. Il parle, outre le danois, l'anglais, le français et l'allemand.

Frederik a reçu un enseignement militaire complet dans l'armée et la marine danoise, et a notamment suivi un entraînement physique poussé. Il a tout d'abord servi dans le Régiment de la Reine puis dans le Régiment des Hussards de la Garde. Il a ensuite suivi l'enseignement d'une unité d'élite de commandos de marine et, de 2001 à 2002, l'enseignement de l'Académie militaire destiné aux officiers. En avril 2004, le prince Frederik a été nommé officier supérieur dans les trois armes.

Rôle officiel dans la monarchie

Représentant du Danemark 
Le prince Frederik a été en poste à l'ONU pour le compte de la représentation danoise en 1994 puis premier secrétaire à l'ambassade du Danemark à Paris d'octobre 1998 à octobre 1999.

Parrainage d'associations 
Depuis 2003, il est professeur à l'Académie de la Défense du Danemark.

Le prince patronne des institutions liées à la recherche scientifique, à l'environnement, à la politique étrangère, à la santé et au sport. 

Il est l'auteur du livre Polartokt Kongelig  (2009), sur les défis liés au climat, avec une préface écrite par Kofi Annan.

En 2006, le prince pose sa candidature au Comité international olympique, il est élu en 2009.

En 2010, Frederik a écrit la préface du livre Naturen og klimaændringer i Grønland sur le changement climatique au Groenland.

Président de fondations 
Le prince donne son nom à la fondation Prince héritier Frederik, qui parraine la recherche scientifique et des activités sportives à caractère social.

Il est président de la fondation Roi Frederik et Reine Ingrid, dont les fonctions sont humanitaires et culturelles. 

Frederik a participé aux championnats d'Europe et du Monde de voile. Il était le quatrième meilleur en Europe (Dragon Championships 2003) et le quatrième meilleur dans le monde (Farr 40 2008).

Futur roi de Danemark 
Au décès de la reine Margrethe II, Frederik de Danemark sera appelé à régner, et deviendra le nouveau roi de Danemark. Ce dernier, s'il choisit de conserver son prénom de naissance dans l'éventualité de son accession au trône, règnera sous le nom de Frédéric X. Son fils Christian, deuxième dans l'ordre de succession, devrait lui succéder ensuite.

Décorations étrangères en tant que Prince héritier 

  Chevalier grand-croix de l’ordre de Léopold Ier 
  Grand-Croix de l’Ordre de la Croix du Sud 
  Grand-Croix de l’Ordre de Rio Branco 
  1 classe de l’Ordre de Stara Planina 
  Grand-Croix de l’Ordre du Mérite 
  Grand-Croix de l’Ordre de la Croix de Terra Mariana 
  Grand-Croix de l’Ordre de la Rose Blanche 
  Grand-croix de l’ordre national du Mérite 
  Grand-croix de 1re classe de l’ordre du Mérite de la République fédérale 
  Grand-croix de l’ordre de l’Honneur 
  Grand-Croix de l’Ordre du Faucon 
  Grand-Croix de l’Ordre du Mérite de la République 
  Chevalier Grand Cordon de l’Ordre du Chrysanthème 
  Chevalier Grand Cordon de l’Ordre Suprême de la Renaissance 
  Grand-Croix de l’Ordre des Trois Étoiles 
  Chevalier grand-croix de l’ordre d’Adolphe de Nassau 
  Grand-Croix de l’Ordre de l’Aigle aztèque, classe spéciale 
  Membre de l’Ordre Royal d’Ojaswi Rajanya 
  Chevalier Grand-Croix de l’Ordre du Lion 
  Récipiendaire de la Médaille d’inauguration du Roi Willem-Alexander 
  Chevalier Grand-Croix de l’Ordre de Saint Olav 
  Grand-Croix de l’Ordre de l’Étoile de Roumanie 
  Chevalier de l’Ordre Royal des Séraphins 
  Récipiendaire de la médaille de l’insigne du 70e anniversaire du roi Carl XVI Gustaf 
  Chevalier Grand Cordon de l’Ordre de Chula Chom Klao

Ascendance

Mariage et descendance 
Il a épousé le  dans la cathédrale luthérienne de Copenhague l'Australienne Mary Donaldson (née le  à Hobart en Tasmanie), devenue la princesse Mary de Danemark, qu'il a rencontrée aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000.

La cérémonie de mariage rassemble de nombreux dignitaires royaux, tel que le roi et la reine de Suède, Carl XVI Gustaf et Silvia, les princes héritiers japonais et espagnol, Naruhito et Felipe ou encore les princes britanniques Edward et Sophie de Wessex. Parmi les personnalités politiques présentes, on retrouve le gouverneur général d'Australie Michael Jeffrey, le gouverneur de Tasmanie Richard Butler et la première dame de France Bernadette Chirac. 

Les quatre enfants du couple portent le prédicat d'altesse royale et comme le veut la tradition au Danemark, leurs prénoms n'ont été révélés que le jour de leurs baptêmes :
 le prince Christian Valdemar Henri John af Glücksborg, prince de Danemark, comte de Monpezat (né le ), baptisé le , deuxième dans l'ordre de succession au trône ;
 la princesse Isabella Henrietta Ingrid Margrethe af Glücksborg, princesse de Danemark, comtesse de Monpezat (née le ), baptisée le  juillet 2007, troisième dans l'ordre de succession au trône ;
 le prince Vincent Frederik Minik Alexander af Glücksborg, prince de Danemark, comte de Monpezat (né le ), né 26 minutes avant sa sœur jumelle avec qui il est baptisé le . Il est quatrième dans l'ordre de succession au trône ;
 la princesse Josephine Sophia Ivalo Mathilda af Glücksborg, princesse de Danemark, comtesse de Monpezat (née le ), baptisée avec son frère jumeau le . Elle est cinquième dans l'ordre de succession au trône.
Minik et Ivalo, les prénoms portés par ses deux derniers enfants, sont des prénoms communs au Groenland, territoire sous administration danoise.

Titulature 
  -  : Son Altesse royale le prince Frederik de Danemark (naissance) ;
  -  : Son Altesse royale le prince héritier ;
 depuis le  : Son Altesse royale le prince héritier, comte de Monpezat ;
Son titre officiel en danois est : Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik til Danmark, Greve af Monpezat.

Annexes

Sources 

  Biographie détaillée sur le site officiel de la monarchie danoise

Notes et références

Article connexe
 Famille royale de Danemark

Prince danois du XXe siècle
Prince danois du XXIe siècle
Danemark
Famille de Laborde de Monpezat
Membre du Comité international olympique
Grand-croix de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne
Chevalier grand-croix de l'ordre du Mérite de la République italienne
Grand commandeur de l'ordre de Dannebrog
Récipiendaire de l'ordre de la Croix de Terra Mariana de première classe
Récipiendaire de l'ordre des Séraphins
Élève de l'École des Roches
Naissance en mai 1968
Naissance à Copenhague